Левчин — фамилия.

 Левчин, Максимилиан Рафаэльевич (род. 1975) — веб-разработчик, сын Р. З. Левчина.
 Левчин, Рафаэль Залманович (1946—2013) — русский поэт.